Larnaca (stad), een havenstad aan de zuidoostkust van Cyprus, aan de Middellandse Zee
Luchthaven Larnaca, een internationale luchthaven gelegen op 4 km ten zuidwesten van de stad Larnaca
 Larnaca (district), een van de zes districten van Cyprus
 Larnaca (geslacht), een geslacht van rechtvleugeligen uit de familie Gryllacrididae

Sport
AEK Larnaca, een voetbalclub uit Larnaca
Alki Larnaca, idem
EPA Larnaca, idem (in 1994 gefuseerd met Pezoporikos Larnaca naar de nieuwe club AEK Larnaca)
Pezoporikos Larnaca, idem (in 1994 gefuseerd met EPA Larnaca naar de nieuwe club AEK Larnaca)